Кубок Угорщини з футболу 2011–2012 — 72-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул вп'яте здобув Дебрецен.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 жовтня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 жовтня 2011

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|30 листопада/3 грудня 2011

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|25 лютого/13 березня 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|25 лютого/14 березня 2012

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|21 березня/10 квітня 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|21 березня/11 квітня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Угорщини на soccerway

2011—2012
Угорщина
Угорщина
2011 в угорському спорті
2012 в угорському спорті